Live in Seattle – album di John Coltrane del 1965
 Live in Seattle – album di Shawn McDonald 
 Live in Seattle – album di Jay Farrar, con Eric Heywood and Mark Spencer